The Infernal Machine – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Vitagraph Company of America
The Infernal Machine – film tv del 1947 prodotto dalla British Broadcasting Corporation (BBC)